Carlos Barragán puede referirse a:
 Carlos Barragán (1964-), periodista, humorista y guionista televisivo y radial argentino
 Carlos Barragán (años 1970-), ilusionista argentino 
 Carlos Barragán (1977-), actor mexicano